Niemcy:
 Stralauer Tor – część twierdzy w Berlinie
 Stralauer Tor – nieistniejąca stacja metra w Berlinie